

Commune 

 Recurt :  commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées

Personnalités 

 Adrien Recurt : homme politique français